A Hologram for the King és una comèdia dramàtica de 2016 escrita i dirigida per Tom Tykwer i basada en la novel·la homònima de 2012 de Dave Eggers. La pel·lícula, protagonitzada per Tom Hanks, explica com un home de negocis en fallida viatja a l'Aràbia Saudita per proposar un acord econòmic al seu monarca.

Argument 
2010: Abans de la Primavera Àrab i en plena Gran Recessió, Alan Clay és un empresari estatunidenc que ha tingut algunes inversions fallides, ha perdut també la seva casa i s'ha divorciat de la seva dona. Desesperat i deprimit, viatja a l'Aràbia Saudita per vendre un sistema de teleconferència hol·logràfica al govern saudita.

Repartiment 
 Tom Hanks: Alan Clay
 Alexander Black: Yousef
 Sarita Choudhury: Zahra
 Sidse Babett Knudsen: Hanne
 Ben Whishaw: Dave
 Tom Skerritt: Ron

Referències 

Pel·lícules del Regne Unit del 2016
Pel·lícules de França del 2016
Pel·lícules d'Alemanya del 2016
Pel·lícules dels Estats Units del 2016
Pel·lícules de Mèxic del 2016
Pel·lícules basades en novel·les
Pel·lícules de comèdia dramàtica del 2016
Pel·lícules dramàtiques del 2016
Pel·lícules rodades al Marroc